Marcela hace referencia a varios artículos:

Personas 

 Marcela, nombre propio femenino de Marcelo;
 Marcela de San Félix (1605-1687), 
 Marcela Paz (1902-1985), escritora chilena, famosa por su serie de cuentos infantiles Papelucho.
 Marcela López Rey (1941),
 Marcela Rodríguez (1951) compositora mexicana.
 Marcela Serrano (1951) escritora chilena, 
 Marcela Hernando (1960), política chilena, 
 Marcela Morelo (Buenos Aires, 1964), cantante argentina 
 Marcela Carvajal (1969), actriz colombiana
 Marcela Mar (1979), actriz colombiana
 Marcela (santa) (325-410), mártir - Festividad: 31 de enero.
 Marcela de Alejandría (193-211), santa - Festividad: 7 de junio.
 Marcela de Chios (s.XIV), santa (mártir) - Festividad: 22 de julio.

Botánica 
 Achyrocline satureioides;
 Pouteria salicifolia más conocida como mataojos o aguaí;

Cine y televisión 
 Marcela (película de 1915), de Baldassarre Negroni;
 Marcela (película de 2007), de Helena Trestíková;
 Marcela (telenovela) (1962)
 Marcela (telenovela colombiana) (1987)